Nemzeti Bajnokság első osztályában 1937-38 ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért.
Tizennegyedik bajnokságát nyerte a Ferencváros.

Az 1938-as labdarúgó-világbajnokságon a magyar válogatott ezüstérmes lett, a döntőben Olaszország csapata nyert 4-2 re.

Végeredmény

Kereszttáblázat 

Ferencvárosi játékosok: Háda József (24), Tátrai Sándor (17), Korányi I Lajos (24), Magda Béla (18), Polgár Gyula (24), Lázár Gyula (26), Táncos Mihály (20), Kiss Gyula (20), Sárosi György dr. (20), Toldi Géza (21), Kemény Tibor (23), Sárosi III Béla (12), Hámori Frigyes László (10), Jakab László (7), Székely Béla (6), Bíró II Mihály (6), Gyetvai László (3), Győri József (2), Tihanyi László (2), Szirmai Nándor (1).

Edző: Rauchmaul Emil

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok